El topónimo Cynthiana puede hacer referencia a varios lugares de Estados Unidos:

 Cynthiana, un pueblo en el estado de Indiana;
 Cynthiana, una ciudad en el estado de Kentucky;
 Cynthiana, un lugar designado por el censo en el estado de Ohio.